Claude Perrin peut  désigner :
 Claude-Victor Perrin, dit Victor (1764-1841), maréchal de France ;
 Claude Perrin (1786-?), un escroc français.